Михаило Поповић може да се односи на:

 др Михаило Мика Поповић, министар финансија Србије 1900-1902.
 Михаило Поповић (1899-1941), јереј Српске православне цркве
 Михаило Ст. Поповић (1978), историчар